Seznam brigad z zaporedno številko 96.

Seznam 
 Pehotne
 96. brigada (ZDA)
 96. strelska brigada (ZSSR)
 96. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 96. tankovska brigada (ZSSR)

 Podmorniške
 96. podmorniška brigada (ZSSR)

Glej tudi